A Mr. Young kanadai televíziós filmsorozat, amelyet Adam Weissman rendezett. A forgatókönyvet Howard Nemetz írta, a zenéjét James Jandrisch szerezte, a producere Alexandra Raffe és Lisa Richardson, a főszerepekben Brendan Meyer, Matreya Fedor és Gig Morton látható. A Thunderbird Films és a Gravy Boat Productions készítette, a Nelvana Enterprises és a Thunderbird Films forgalmazta. Kanadában a YTV adta le, Magyarországon pedig a Megamax tűzte műsorra.

Ismertető

Szereplők 

További magyar hangok: Penke Bence, Czető Ádám

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

Jegyzetek

Források

További információk 
 
  
 

2011-ben bemutatott kanadai televíziós sorozatok
2013-ban befejezett kanadai televíziós sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Szituációs komédiák